Pode ser:
Estrella Futebol Clube (Jaraguá do Sul), um clube brasileiro de Santa Catarina
Estrela Futebol Clube (Porto Feliz), um clube brasileiro do estado de São Paulo
Estrela Futebol Clube (Portugal), um clube português
Estrela Futebol Clube (Rio Grande do Sul), um clube brasileiro do estado do Rio Grande do Sul

Desambiguação